Вилле́р-сюр-Мер () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Трувиль-сюр-Мер. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14754.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2713 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1540 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1060 были экономически активными, 480 — неактивными (показатель активности — 68,8 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 1060 активных жителей работали 933 человека (459 мужчин и 474 женщины), безработных было 127 (60 мужчин и 67 женщин). Среди 480 неактивных 90 человек были учениками или студентами, 240 — пенсионерами, 150 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Виллер-сюр-Мер 

Коммуны департамента Кальвадос